

Toponyme 
 Brocas, une commune des Landes.
 Brocas, hameau du canton de Montaut, dans les Landes aussi, à 48 km au sud du précédent.

Patronyme 
 ;
 Alexis Brocas (né en 1973), journaliste et écrivain français ;
 Bernard de Brocas (vers 1330 - 1395), chevalier gascon ;
 Charles Brocas (1774-1835), peintre français ;
 Eugène Mary Brocas (peintre, 1813-1857), fils de Charles ;
 Maurice Brocas (1892-1948), peintre et graveur franco-belge ;
 Famille de Brocas de Lanauze, famille de l'aristocratie de Guyenne ;
 Sophie Brocas (1961), écrivaine et haute fonctionnaire française ;
 Famille de Brocas de Beaurepaire et Roche Court, famille de l'aristocratie anglaise (1321 - 1777) ;

Voir aussi 
 Brocas Helm groupe de heavy metal des États-Unis.
 Lagunes de Brocas

Homonymie de toponyme